Биркс:

 Биркс — коммуна в Германии, в земле Тюрингия;
 Биркс, Фредерик — участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории;
 Биркс, Янис — латвийский политик и врач.